Turanesi – abitanti di Turano (Valvestino)
Turanesi – abitanti di Turano Lodigiano